Schlafkrankheit steht für:

 Narkolepsie, eine neurologische Erkrankung
 Europäische Schlafkrankheit, Gehirnentzündung unter anderem mit Schlafanfällen
 (Afrikanische) Schlafkrankheit, eine Infektionskrankheit, siehe Afrikanische Trypanosomiasis
 Schlafkrankheit (Film), ein Spielfilm von Ulrich Köhler aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Schlafstörung